Ба́нников — русская фамилия; имеет женскую форму .

 Банников, Александр Петрович (1895—1932) — директор строительства Уралмашзавода.
 Банников, Андрей Григорьевич (1915—1985) — профессор, биолог, специалист в области охраны природы.
 Банников, Борис Фёдорович (1923—1943) — Герой Советского Союза.
 Банников, Василий Васильевич (1925—1951) — командир орудия 82-го отдельного гвардейского истребительно-противотанкового дивизиона, полный кавалер ордена Славы.
 Банников, Виктор Максимович (1938—2001) — футболист.
 Банников, Георгий Петрович (1928—2010) — актёр театра и кино, театральный режиссёр, театральный педагог, заслуженный артист РСФСР.
 Банников, Григорий Константинович (1904—1971) — советский инженер-электродчик.
 Банников, Евгений Геннадьевич (род. 1965) — российский поэт, композитор, автор и исполнитель песен, альпинист.
 Банников, Иван Степанович (1914—1975) — Герой Социалистического Труда.
 
 
 Банников, Павел Владимирович (род. 1983) — казахстанский русский поэт и эссеист.
 Банников, Пётр Иванович (1904—1944) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, помощник командира взвода, старший сержант.
 Банников, Сергей Григорьевич (1921—1989) — генерал-лейтенант КГБ, заместитель Председателя Верховного суда СССР.
 Банников, Юрий Александрович (род. 1938) — министр экономики Украины (1993).



См. также 
 Баннов